Panola megye (Mississippi)
Panola megye (Texas)